Zappettini – cognome italiano
 Gianfranco Zappettini – pittore italiano